Jardim Zoológico de Lisboa, de dierentuin van Lissabon
Jardim Zoológico (metrostation), het metrostation bij de dierentuin van Lissabon